Шассі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на південний схід від Парижа, 140 км на північний захід від Діжона, 18 км на захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 201 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 462,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шассі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шассі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна